Сезон 2009/2010 — 79-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании.

Капитаном команды в очередной раз был выбран Карлес Пуйоль. Вице-капитанами стали Хави, Виктор Вальдес и Андрес Иньеста.

Форма

Состав команды

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  92 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  2 000 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на официальном сайте клуба

2009/2010
Барселона